

Пшеленк — село в гміні Ниса Ниського повіту Опольського воєводства
 Пшеленк — село в гміні Плосьниця Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства